ANG est un sigle, qui signifie :
 acide nucléique à glycol, en biologie moléculaire, un acide nucléique synthétique proposé comme précurseur de l'ARN ;
 Air National Guard, la garde nationale aérienne des États-Unis.

ANG est un code, qui signifie :
 Angola, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Angola, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Florin des Antilles néerlandaises, la monnaie des Antilles néerlandaises, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 .

ang est un code, qui signifie :
 anglo-saxon, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Ang est un patronyme porté par :
 Vincent Ang (1977-), coureur cycliste singapourien.